Los niblonianos son una raza ficticia de la serie de dibujos animados Futurama, creada por Matt Groening (creador también de Los Simpson). El más conocido de ellos es  Mordisquitos (Mordelón en la versión latina), mascota de Leela.

Características 

Los niblonianos son seres racionales y apacibles que luchan por preservar el universo y el continuo espacio-tiempo. Sus enemigos son los cerebros volantes y es su misión luchar y acabar con ellos. Para ello les siguen la pista allí donde van. La forma que tienen de acabar con ellos es bien sencilla: deben comérselos cuando los cerebros son débiles.

Dentro de esta especie encontramos tanto machos como hembras. 

Estos seres viven en el planeta Eternium, posiblemente situado en el centro exacto del universo. Un nibloniano es de estatura baja y de piel negra, con tres ojos (uno de ellos en su antena) y una gran boca en la que destacan dos grandes colmillos. Ambos, macho y hembra, son iguales físicamente. Son increíblemente longevos ya que llegan a vivir más de 1000 años.

También son famosos por defecar materia oscura, un material super denso que sirve de combustible para naves espaciales.

Véase también 
 Futurama
 Omicroniano
 Decapodiano

Referencias 

Futurama
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama

ru:Список второстепенных персонажей «Футурамы»#Зубастик